En mécanique des milieux poreux et en géotechnique, la teneur en eau est le rapport du poids d'eau au poids des grains d'un échantillon de sol ou de matériau solide donné.
 En chimie, la teneur en eau permet de quantifier la quantité d'eau dans un liquide donné.